Trigona dallatorreana (nomes comuns: irapuá-vermelha, tu ou sicae-amarilla-chica) é uma abelha social da tribo dos meliponíneos.

Trigona
Abelhas do Brasil
Himenópteros descritos em 1900